Långreveln kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långreveln, Larsmo, Österbotten, 
 Långreveln, Sastmola, Satakunta,

Se även
Långreven
Långrevet
Långrev

Robotskapade Finlandförgreningar